Семаківська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Семаківська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район